Overkill steht für:

 Overkill, Strategie der Mehrfachvernichtungskapazität im Kalten Krieg
 übertriebenes Vernichten des Gegners bei Computerspielen, siehe Computerspieler-Jargon#O
 unkontrolliertes Herausschießen von Farbe aus einer Sprühdose, siehe Graffiti-Jargon#O
 ein Spezialeffekt in der Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion, siehe Raumpatrouille #Overkill
 den kriminalistischen Tatbestand der Übertötung

Film:
 Overkill – Durch die Hölle zur Ewigkeit, japanischer Katastrophenfilm (1980)

Musik:
 Overkill (Band), US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Overkill (Album), Studioalbum von Motörhead (1979)
 Overkill (Lied), Song der australischen Rockband Men at Work (1983)

Computerspiel:
 Overkill (Computerspiel), Shoot ’em up von Epic MegaGames (1992)

Siehe auch:
 Overkill-Hypothese